Коритник може бити:

 Коритник (планина), планина у Србији и Албанији
 Коритник (Албанија), планина у Албанији
 Коритник (Ивањица), насеље у општини Ивањица, Србија
 Коритник (Вишеград), насеље у општини Вишеград, Република Српска, БиХ
 Коритник (Бреза), насеље у општини Бреза, Федерација БиХ, БиХ